538 steht für:
 538, Jahr
 538 v. Chr., Jahr
 538, kurz für Electoral College, USA
 MAZ-538, sowjetischer Lastwagen

Siehe auch:
 Radio 538, Radiostation
 FiveThirtyEight, US-Website